Цей список містить об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Європі та Північній Америці.
У списку станом на 2015 рік налічується 491 об'єкт, з яких 453 — знаходяться в Європі та 38 — в Північній Америці. Разом це становить 47,62 % від загальної кількості об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

420 об'єктів внесені до списку за культурними критеріями, причому 140 з них визнані шедеврами людського генія (критерій i), 61 об'єкт включений за природними критеріями, 45 з них визнані природним феноменом виняткової краси і естетичної важливості (критерій vii) і ще 10 об'єктів включені за змішаними критеріями. 5 об'єктів зі списку перебувають під загрозою.

Крім цього, станом на 2015 рік, 544 об'єкти на території Європи та 18 об'єктів на території Північної Америки знаходяться у списку кандидатів на внесення до списку світової спадщини.

У наведеній таблиці об'єкти розташовані за країною, а далі у хронологічному порядку їх внесення до списку Світової спадщини.

Виключені зі списку об'єкти

Примітки

Посилання 
 Офіційний список на сайті ЮНЕСКО